Kvalserien kan avse:

Kvalserien till Hockeyallsvenskan – lag från Hockeyallsvenskan och Hockeyettan 2001–
Kval till Svenska hockeyligan – vilka två lag som skulle komplettera Svenska hockeyligan 1975–2014
Kvalserien till Elitserien i innebandy – vilka två lag som fick komplettera Elitserien för herrar och för damer